|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2008 vond plaats van 19 tot en met 24 mei 2008 in de Franse stad Straatsburg. Het was de 22e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Marion Bartoli, kwam niet voorbij de tweede ronde.

De als zesde geplaatste titelverdedigster Anabel Medina Garrigues uit Spanje slaagde erin haar titel te prolongeren. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Sloveense Katarina Srebotnik in drie sets. Medina Garrigues schreef voor de derde keer het toernooi van Straatsburg op haar naam, na eerdere overwinningen in 2005 en 2007. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste sinds haar vorige zege in Straatsburg, een jaar tevoren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Yan Zi en Zheng Jie had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Yan Zi slaagde erin haar titel te prolongeren, aan de zijde van Tetjana Perebyjnis.

Het tweede reekshoofd, Tetjana Perebyjnis / Yan Zi, won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Taiwanese koppel Chan Yung-jan en Chuang Chia-jung in de match-tiebreak. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Perebiynis had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yan veertien.

De Belgische Debbrich Feys en haar Britse partner Sarah Borwell strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Straatsburg 2008
Straatsburg